Nicolas Jean-Prost (ur. 1 maja 1967 w Le Chenit, w Szwajcarii) – francuski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. W latach 1992–1995 trzykrotnie zajmował 5. pozycję w zawodach PŚ na różnych skoczniach.

Największym sukcesem tego skoczka jest 4. miejsce drużynowo na mistrzostwach świata w Falun oraz mistrzostwach świata w Thunder Bay. W Thunder Bay indywidualnie zajął 6. miejsce na dużej skoczni.

Rekord życiowy ustanowił w 1997 roku w Planicy i wynosi on 205 metrów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 48
 sezon 1992/1993: 27
 sezon 1993/1994: 30
 sezon 1994/1995: 13
 sezon 1995/1996: 22

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 13
 sezon 1993/1994: 20
 sezon 1994/1995: 17
 sezon 1995/1996: 20

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 51. miejsce (duża skocznia), 19. miejsce (normalna skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 47. miejsce (duża skocznia), 22. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1994 Lillehammer (NOR) – 6. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 64. miejsce (skocznia duża), 63. miejsce (skocznia normalna)
 1993 Falun (SWE) – 32. miejsce (skocznia duża), 23. miejsce (skocznia normalna)
 1995 Thunder Bay (CAN) – 6. miejsce (skocznia duża), 45. miejsce (skocznia normalna)

 Drużynowo
 1993 Falun (SWE) – 4. miejsce
 1995 Thunder Bay (CAN) – 4. miejsce

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 46. miejsce
 1994 Planica (SLO) – 20. miejsce
 1996 Bad Mitterndorf (AUT) – 16. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1967